Николай Иванович Начинкин (11 ноября 1924 ― 3 января 2009) ― передовик советской транспортной отрасли, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Кинешмы (2005).

Биография 
Николай Иванович Начинкин родился 11 ноября 1924 года в городе Кинешма Ивановской области. В 1941 году успел завершить обучение только на двух курсах экономического техникума, стал работать электриком. 22 июня 1941 года прибывал в Рыбинске на производственной практике, в этот день город подвергся первым бомбардировкам. С июле 1942 года находился в рядах в Красной Армии. С 15 октября 1942 года и до 3 февраля 1943 года являлся участником Сталинградской битвы, был наводчиком 76-мм орудия в составе отдельного артиллерийского дивизиона 44-й стрелковой дивизии.

С весны 1943 года находился в составе 8-й отдельной истребительно -противотанковой бригады 422-го противотанкового артиллерийского полка. В составе 1-го Белорусского фронта принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши (Варшавы, Кракова, Лодзя). Потом в составе 4-го Украинского фронта освобождал Украину. Участник Висло-Одерской операции, участвовал в штурме Берлина. Войну завершил на берегах Эльбы. 

После войны на протяжении двух лет продолжал службу в Германии в советской оккупационной зоне. 14 марта 1947 года демобилизовался и приехал в Кинешму. 

После увольнения со службы в запас, долгие годы работал в системе автотранспорта, на протяжении 15 лет был руководителем автомобильной школы. В 1954 году завершил обучение в областной школе лекторов-международников и более двадцати лет читал лекции о международном положении. Активно участвовал в общественной жизни города, был заместителем председателя Совета ветеранов города Кинешмы и Кинешемского района Ивановской области. Принимал участие в Параде Победы 9 мая 2005 года. 

Решением Кинешемской городской Думы от 28 июня 2005 года удостоен звания "Почётный гражданин города Кинешмы".

Проживал в городе Кинешма Ивановской области. Умер 3 января 2009 года.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны II степеней 
 Орден Славы III степени
 Орден Красной Звезды 
 Медаль За отвагу 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 другими медалями
 знаком "Отличный артиллерист"

 Почётный гражданин города Кинешмы (28.06.2005)

Примечания

Ссылки 
 Николай Иванович Начинкин 
 Биография Начинкин Н.И.

Почётные граждане Кинешмы
Артиллеристы Великой Отечественной войны